Zmagania kobiet w wadze do 67 kg zostały rozegrane podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w dniu 26 lipca 2021 roku  w hali Makuhari Messe.

Terminarz

Wyniki

Repasaże 

Legenda
 PTG - zwycięstwo różnicą punktów
 SUP - zwycięśtwo przez wskazanie sędziów
 OT  - zwycięstwo w dogrywce ("złoty punkt")

Końcowa klasyfikacja

Bibliografia 
 
 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020